Наталья Николаевна Дыгай (1 апреля 1973) — советская и российская футболистка, защитник. Выступала за сборную России. Мастер спорта России (2003).

Клубная карьера 
В конце 1980-х и начале 1990-х выступала за луганскую «Луганочку», вместе с которой добилась выхода из первого дивизиона в высший.

В 1995 году являлась игроком воронежской «Энергии», которая стала победителем чемпионата России. В 1996 году перешла в краснодарскую «Кубаночку». В 2002 году вернулась в «Энергию». В сезонах 2002 и 2003 становилась чемпионом России, а в 2003 году — финалисткой Кубка России. Дважды входила в список 33-х лучших футболисток по итогам сезона (в 2002 и 2003 году). Участвовала в Кубке УЕФА 2003/04 и отметилась забитым голом в ворота «Осиека»en. «Энергия» тогда дошла до 1/4 финала, где уступила будущему победителю турнира — шведской команде «Умео».

В 2004 году находилась в составе «Россиянки» из подмосковных Химок. Вместе с командой доходила до финала Кубка, где «Россиянка» проиграла тольяттинской «Ладе» по сумме двух матчей. В следующем сезоне стала футболисткой «Рязань-ВДВ».

В 2007 году вместе с Татьяной Зайцевой занималась комплектацией возрожденной «Кубаночки», которая вновь заявилась для участия в соревнованиях. Дыгай играла на позиции защитника, но при необходимости вставала на ворота. В команде она также была капитаном.

Карьера в сборной 
Выступала за сборную России. 16 мая 2004 года сыграла в отборочной игре на чемпионат Европы 2005 против Франции (0:3), в которой получила предупреждение и была заменена в перерыве матча. В следующем матче сборной (6 июня)  против Греции (1:0) провела полный матч.

Тренерские клубы 
В 2008 году во время выступлений за «Кубаночку» в качестве игрока, вошла в тренерский штаб под руководством Татьяны Зайцевой. В 2008 и 2009 годах играла за сборную Краснодарского края на турнире «Кубанская весна». Кроме того, в 2008 году являлась тренером сборной Южного федерального округа девушек 1989—1990 годов рождения. Руководила сборной «Регион „Юг“» на турнире «Кубанская весна» 2010 года.

В 2011 году являлась тренером краснодарской Южанки-СДЮСШОР № 9. Также в этом году некоторое время являлась исполняющей обязанности главного тренера «Кубаночки». В 2012 году получила тренерскую категорию «С». Под руководством Дыгай молодёжная команда «Кубаночки» стала серебряным призёром чемпионата России среди молодёжных команд. В 2013 году вошла в тренерский штаб Зайцевой, которая возглавила студенческую сборную России. В 2014 году являлась старшим тренером во второй команде «Кубаночки» и тренером сборной Краснодарского края. Под руководством Дыгай СДЮСШОР № 9 завоевал серебро первенства России 2014 года среди детско-юношеских спортивных школ.

В 2015 году возглавляла сборную Краснодарского края на первенстве России среди девушек моложе 19 лет и Спартакиаде учащихся России. В 2017 году руководила «Кубаночкой-М», выступавшей в первом дивизионе и являлась старшим тренером в основной команде. На турнире «Кубанская весна» 2017 года являлась тренером молодёжной сборной Краснодарского края. Выводила молодёжную команду «Кубаночки» в финал Кубка Краснодарского края и первого дивизиона России в 2018 году. В 2019 году привела сборную Краснодарского края к серебряным медалям IX летней юношеской Спартакиады учащихся России.

Среди её воспитанниц футболистка Юлия Гриченко, Наталья Становова, Татьяна Щербак и Виктория Носенко.

Достижения 
 «Энергия»
 Чемпион России (3): 1995, 2002, 2003
 Финалист Кубка России: 2002

 «Россиянка»
 Финалист Кубка России: 2004

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 Профиль на сайте РФС

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Футбольные тренеры России
Тренеры ЖФК «Кубаночка»